Osoby o tym nazwisku:
 Witalij Kałojew – rosyjski i radziecki architekt
 Zaur Kałojew – gruziński piłkarz